Plaats in Indonesië
 Kuwu (Dempet), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kuwu (Kradenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kuwu (Balerejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java